Rio Turvo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, Rio Grande do Sul), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, Paraná, lat -24,78, long -49,30), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,75, long -48,50), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -23,75, long -47,83), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -22,92, long -49,88), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -21,53, long -44,43), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -19,93, long -49,92), 
 Rio Turvo (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -18,01, long -50,23), 
 Ribeirão Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,67, long -47,98), 
 Ribeirão Turvo (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -24,38, long -48,03), 
 Rio Humaitã, vattendrag, Rio Grande do Sul, 
 Espírito Santo do Turvo (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar